Offoy puede hacer referencia a:

 Offoy, comuna francesa del departamento de Oise.
 Offoy, comuna francesa del departamento de Somme.